Нуево Родео има више значења:

 Нуево Родео (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Родео (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику